Форт-Смит:
 Форт-Смит — город штата Арканзас в США.
 Форт-Смит — трасса, соединяет трассу Хей-Ривер с населенным пунктом Форт-Смит, Северо-западные территории, Канада.